Chief Officer steht für:

 Chief Officer (Wirtschaft), Titel von Wirtschaftsmanagern
 Stellvertreter des Kapitäns in der Handelsschifffahrt, siehe Erster Offizier (Handelsschifffahrt)